Уильям Дженненс (; 1701—1798), также известен как William the Miser, William the Rich, и The Miser of Acton — английский финансист, один из богатейших англичан своего времени. Проживал в местечке Эктон (), графство Суффолк. Когда он умер, его состояние оценивалось в  фунтов стерлингов  фунтов стерлингов по ценам 2012 года).

Биография 
Родился в 1701 году в семье Энн Гуидотт () и Роберта Дженненса (), которые поженились в Вестминстерском аббатстве в 1700 году. Интересно, что Энн возвела в Эктоне церковь, в которой находится их с мужем мраморная статуя.

Роберт Дженнес купил в 1708 году дом, который отделал в стиле палладианства. После его смерти в 1725 году — дом перешел во владение сына Уильяма, который жил крайне аскетично: отказался от ремонта дома и не менял мебель, его слуги и собаки жили в подвальном помещении, а сам хозяин не принимал посетителей и избегал контактов с социумом. Свой бизнес Уильям вёл в Лондоне, преимущественно кредитуя азартных игроков в казино. За все свои качества приобрёл репутацию скупого человека. Некоторое время он исполнял должность главного шерифа () в Суффолке (по разным данным в 1754 или 1756 году).

Смерть и наследство 

Дженнес умер 19 июня 1798 года и был похоронен в фамильном склепе рядом с отцом и матерью. В истории Великобритании он фигурирует как самый богатый человек на момент своей смерти — его имущество было оценено в  фунтов стерлингов, дававшее ежегодный доход около  фунтов стерлингов. Умер он, не оставив завещания. По словам современников, когда он принял решение написать завещание, то пришел к юристу, чтобы оформить соответствующий документ, но забыл дома очки. Прийти повторно ему уже не удалось — Уильям умер. Наследство пытались разделить между его родственниками, которых со временем объявлялось всё больше и больше. В результате судебные правовые споры, названные Jennens vs Jennens, растянулись на несколько поколений и закончились через  (по другим источникам  после смерти Дженненса тем, что всё наследство ушло на оплату услуг адвокатов.

История этого судебного разбирательства навеяла Диккенсу фантасмагорическую тяжбу «Джарндисы против Джарндисов» в романе «Холодный дом» (1853).

Примечания

Ссылки 
 Jennings wills and administrations at Litchfield, England 
 Stranger than Fiction? The Jennens Inheritance in Fact and Fiction. Part Two: The Business of Fortune Hunting 
 Самая длинная борьба за наследство длилась 117 лет

Финансисты Великобритании
Главные шерифы Суффолка‎